Wither – film del 2012
 Wither – EP dei Dream Theater del 2009
 Wither – personaggio dei fumetti Marvel Comics